FIS Cup kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 – szósty sezon tego cyklu w historii jego rozgrywania. Rozpoczął się 1 lipca 2017 w Villach, a zakończył się 17 marca 2018 w szwedzkim Falun na skoczni normalnej. Rozegrano ogólnie 13 konkursów (po sześć letnich i siedem zimowych).

Tytuł zdobyła Słowenka Nika Križnar. Drugie miejsce zajęła Niemka Luisa Görlich, a trzecie zdobywczyni tytułu sprzed roku Daniela Haralambie.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa turnieju

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich